Esta é uma lista dos jogos eletrônicos frequentemente considerados por múltiplas publicações e/ou revistas notáveis e respeitadas como os melhores de todos os tempos. Os jogos listados aqui estão incluídos em pelo menos seis listas separadas de "melhores/maiores de todos os tempos" de diferentes publicações confiáveis, conformem escolhidos por suas equipes editoriais.

Lista

Publicações 
Os números de referência na seção de notas mostram quais das 41 publicações selecionadas listam o jogo.

 1001 Video Games You Must Play Before You Die – 2013
 The Age – 2005
 Collider – 2020
 Digitally Downloaded – 2016
 Electric Playground Network – 2013
 Edge – 2000, 2015, 2017
 Empire – 2009
 Entertainment Weekly – 2003
 Esquire – 2018, 2020
 FHM – 2010
 Flux – 1995
 G4 – 2012
 Game Informer – 2009, 2018
 Game On! From Pong to Oblivion – 2006
 GameSpot – 2007
 GameSpy – 2001
 Gamereactor – 2011, 2017
 GamesRadar+ – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021
 GamesTM – 2010, 2018
 Gameswelt – 2012, 2016,
 GamingBolt – 2013, 2022
 GQ – 2018
 The Greatest Games – 1985
 Hardcore Gaming 101 – 2015, 2020
 Hyper – 1995, 1997, 1999
 IGN – 2003, 2005, 2007, 2015, 2018, 2019, 2021
 The Independent – 1999
 The Irish Times – 2013
 Jeuxvideo.com – 2011, 2017
 Mashable – 2020
 Next Generation – 1996, 1999
 Polygon – 2017
 Popular Mechanics – 2014, 2019
 Power Unlimited – 2015
 PPE – 2021
 Slant Magazine – 2014, 2018, 2020
 Stuff – 2008, 2014, 2017
 Sydney Morning Herald – 2002
 Time – 2012, 2016
 TheWrap – 2017
 Yahoo! – 2005

Ver também 
 Lista de jogos eletrônicos mais vendidos
 Jogo do Ano

Notas 
Os números de referência mostram quais publicações incluem o jogo.

Referências

Ligações externas 
 
 

Listas de jogos eletrônicos por recepção ou classificação